Hajjah, una ciutat del Iemen
 Governació de Hajjah al Iemen
 Hajjah (Qalqilya), una vila palestina a Cisjordània
 Hajja, un assentament marroquí
 Hajjah, un terme usat per a pelegrins femenins que han realitzat el pelegrinatge islàmic del Hagg.